Michael Kostka ist der Name folgender Personen:

* Michael Kostka (Eishockeyspieler) (Michael Christopher Kostka; * 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Kostka (Fußballspieler) (* 2003), deutsch-polnischer Fußballspieler